Moonlight ( означает лунный свет, а на жаргоне — дополнительный приработок, халтура):
 Moonlight — открытая и свободная программная реализация фреймворка веб-приложений Microsoft Silverlight.
 Moonlight (облачные игры) — открытая и свободная реализация протокола NVIDIA's GameStream
 «Moonlight» — песня американского рэпера XXXTentacion со второго студийного альбома ?.
 «Moonlight Shadow» — песня Майка Олдфилда с вокалом шотландской певицы Мэгги Райлли.
 Moonlight Lady (яп. 顔のない月 Као но най цуки, «Безликая луна») — аниме в формате OVA, снятое в 2001 году по мотивам одноимённой японской эротической игры.
 «Moonlight Bay» — популярная англоязычная песня, написанная Эдвардом Мэдденом (автор текста) и Перси Уэнричем (композитор).
 «Moonlight Densetsu» — японская песня, которая звучала в качестве открывающей темы в аниме-сериале «Сейлор Мун».
 «Moonlight Serenade» («Серенада лунного света») — песня американского бендлидера Глена Миллера и его оркестра.
 Moonlight Drive (дорога из лунного света) — песня американской рок-группы The Doors, выпущенная на втором альбоме группы Strange Days.

См. также 

 Moonlight Mile
 Mr. Moonlight
 Лунный свет